Carroll County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Carroll County, Arkansas 
 Carroll County, Georgia 
 Carroll County, Illinois 
 Carroll County, Indiana 
 Carroll County, Iowa 
 Carroll County, Kentucky 
 Carroll County, Maryland 
 Carroll County, Mississippi 
 Carroll County, Missouri 
 Carroll County, New Hampshire 
 Carroll County, Ohio 
 Carroll County, Tennessee
 Carroll County, Virginia